Nanny –  film del 2022 diretto da Nikyatu Jusu
 Nanny, la governante –  film del 2005 diretto da Kirk Jones 
 Nanny McPhee - Tata Matilda – film del 1965 diretto da Seth Holt
 Mr. Nanny –  film del 1993 diretto da Michael Gottlieb
 La tata (The Nanny) – sit-com statunitense
 The Nanny Diaries – film del 2007 diretto da Shari Springer Berman e Robert Pulcini
 The Nanny – romanzo del 2003 di Melissa Nathan